Jij bent alles (album), een album van André Hazes uit 1986
 Jij bent alles (single), een single van André Hazes uit 1986, afkomstige van het gelijknamige album